Der Warsteiner Challenger Lübeck 1998 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Februar 1998 in Lübeck stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1998 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1998
Tennisturnier in Lübeck